け в хирагане и ケ в катакане — символы японской каны, используемые для записи ровно одной моры. В системе Поливанова записывается кириллицей: «кэ», в международном фонетическом алфавите звучание записывается: /ke/. В современном японском языке находится на девятом месте в слоговой азбуке, после く и перед こ.

Происхождение 
け появился в результате упрощённого написания кандзи 計, а ケ произошёл от кандзи 介.

Написание

Коды символов в кодировках 
 Юникод:
 け: U+3051,
 ケ: U+30B1.

Кана